East Richford ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Richford (New York), im Tioga County
 East Richford (Vermont), im Franklin County